Виктор Тарасенко:
 Тарасенко, Виктор Дмитриевич (1913—1985) — полный кавалер ордена Славы.
  (1943) — президент Крымской Академии Наук (2004), доктор геолого-минералогических наук (1988), профессор, председатель КРАЭМ (1992), заслуженный деятель науки и техники АРК (1999)
 Тарасенко, Виктор Федотович (род. 1946) — российский учёный, профессор.